Chanois ist der Namensbestandteil von:

 Sainte-Marie-en-Chanois, französische Gemeinde im Département Haute-Saône

Siehe auch:
 Le Chanois